Fortschrittspartei steht für:

 Bayerische Fortschrittspartei, gegründet 1863
 Deutsche Fortschrittspartei, 1861–1884
 Deutsche Fortschrittspartei (Österreich), gegründet 1896
 Elsässische Fortschrittspartei, 1912–1916

 Fortschrittspartei (Württemberg), 1856–1864
 Nassauische Fortschrittspartei, 1863–1866
 Fortschrittspartei in Dänemark, siehe Fremskridtspartiet
 Nationale Fortschrittspartei (Finnland), 1918–1951
 Fortschrittspartei  (Island)
 Soziale Fortschrittspartei Südtirols, Italien
 Neue Fortschrittspartei in Japan, 1994–1997
 Demokratische Fortschrittspartei (Japan), seit 2016
 Nigrische Fortschrittspartei, seit 1946
 Fortschrittspartei in Norwegen, siehe Fremskrittspartiet
 Fortschrittspartei in der Russischen Föderation, Name der Partei Russland der Zukunft von 2014 bis 2018
 Serbische Fortschrittspartei, seit 2008
 Demokratische Fortschrittspartei (Taiwan), seit 1986
 Demokratische Fortschrittspartei in Tunesien, siehe Progressive Demokratische Partei
 Fortschrittspartei des werktätigen Volkes in Zypern, siehe Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou

Siehe auch:
 Fortschrittliche Partei